Втора лига може да се отнася за:

 Втора професионална футболна лига, втората дивизия на българския футбол
 Английска втора футболна лига, четвърто ниво на английския футбол